rejon podilski – rejon na Ukrainie, w obwodzie odeskim
 rejon podilski – rejon Kijowa, stolicy Ukrainy
 rejon podilski – rejon miasta Kropywnyćkyj 
 rejon podilski – rejon Połtawy